Les Masters de snooker  ont lieu du 7 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
John Higgins remporte ses premiers masters de snooker en battant Ken Doherty en finale, malgré un meilleur break de 78 sur les 18 manches. Déjà détenteur du titre de champion du monde 1998 et du championnat du Royaume-Uni 1999, Higgins gagne son troisième titre majeur consécutif en remportant ces masters.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
Huitième de finalistes :  £ 
Vainqueur d'un match d'invitation :  £ 

Meilleur break :  £

Total :  £

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 1999
Snooker en 1999
1999
Sport en février 1999